Колонија Фелипе Анхелес има више значења:

 Колонија Фелипе Анхелес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Фелипе Анхелес (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Фелипе Анхелес, Ел Баранко (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Фелипе Анхелес (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику